Les Valerii Publicolae sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Valerii. Le surnom Publicola (ou Poplicola) signifie « ami du peuple » et est attribué à Publius Valerius Publicola, le consul des débuts de la République romaine, grâce à une série de lois très favorables au peuple, en 509 av. J.-C.

 Publius Valerius Publicola (†503 av. J.-C.), un des fondateurs de la République, consul en 509, 508, 507 et 504 av. J.-C. ;
 Publius Valerius Publicola (†460 av. J.-C.), fils du précédent, consul en 475 et 460 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Publicola, descendant du précédent, tribun consulaire en 394, 389, 387, 383 et 380 av. J.-C. ;
 Marcus Valerius Volusus Maximus, frère du premier, consul en 505 av. J.-C. ;
 Manius Valerius Volusus Maximus, fils du précédent, dictateur en 494 av. J.-C. ;
 Lucius Valerius Potitus Publicola, frère du précédent, consul en 483 et 470 av. J.-C.

Ce surnom se perd ensuite, un des neveux de Publius Valerius Publicola, Lucius Valerius Potitus Publicola, prend un deuxième cognomen, que ses descendants garderont en lieu et place de Publicola, même si certains auront encore les deux surnoms, dont notamment :
 Publius Valerius Potitus Publicola, tribun consulaire en 386, 384, 380, 377 et 367 av. J.-C. ;

Et d'autres consuls appartiennent à cette famille encore au  :
 Marcus Valerius Publicola, consul en 355 et 353 av. J.-C. ;
 Publius Valerius Publicola, consul en 352 av. J.-C. et dictateur en 344 av. J.-C.